Абрамов-Неверли, Игорь Николаевич (1903—1987) — польский писатель русского происхождения.
 Абрамов-Неверли, Ярослав Игоревич (род. 1933) — польский писатель, драматург, композитор.